Рейс 200 может иметь следующие значения:
 Рейс 200 Аэрофлота
 Рейс 200 Garuda Indonesia
 Рейс 200 Ангара